Жан-Марк Мвема (; родился 5 декабря 1989 года в Антверпене, Бельгия) — бельгийский профессиональный баскетболист, имеющий угандийские корни, играет на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Антверп Джайентс» и сборную Бельгии.

Профессиональная карьера 
Всю профессиональную карьеру Мвема провёл в Бельгии, играя за «Антверп Джайентс». В 2013 году продлил контракт с клубом до конца сезона 2015/2016.

Сборная Бельгии 
Жан-Марк Мвема играл за сборную Бельгии на чемпионате Европы 2013 года, где Бельгия заняла 9-е место. Также он принимал участие на чемпионате Европы 2015 года, где сборная Бельгии заняла 13-е место.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Мвема на сайте Scooore League
 Мвема на сайте сборной Бельгии
 Мвема на сайте Eurobasket.com
 Мвема на сайте Антверп Джайэнтс

Баскетболисты Бельгии
Игроки БК «Антверп Джайентс»
Игроки БК «Остенде»
Игроки сборной Бельгии по баскетболу